est une expression anglaise signifiant « les temps difficiles ». Elle peut faire référence à :

Littérature 

 , titre original des Temps difficiles, roman de Charles Dickens paru en 1854.

Séries télévisées 

 , série télévisée canadienne diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;
 Hard Times, série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;
 Hard Times, série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 , film muet britannique de Thomas Bentley sorti en 1915 ;
 , titre original du Bagarreur, film américain de Walter Hill sorti en 1975 ;
 , titre anglais de , film portugais de João Botelho sorti en 1988 ;
 , titre alternatif de , film irlandais de Tom Reeve sorti en 2009.

Musique

Albums 
 Hard Times, un album du groupe Laughing Hyenas.
 Hard Times, un album du chanteur Peter Skellern.

Chansons 
 Hard Times, est une chanson interprétée par Patrick Wolf issue de l'album The Bachelor.
 Hard Times, est une chanson interprétée par Run–D.M.C. issue de l'album Run–D.M.C..
 Hard Times, est une chanson interprétée par Baby Huey issue de l'album .
 Hard Times, est une chanson interprétée par David "Fathead" Newman issue de l'album .
 Hard Times, est une chanson interprétée par The Human League issue de l'album .
 Hard Times, est une chanson interprétée par James Taylor issue de l'album .
 Hard Times, est une chanson interprétée par Plan B issue de l'album .
 Hard Times, est une chanson interprétée par Kiss issue de l'album Dynasty.
 Hard Times, est une chanson interprétée par AC/DC issue de l'album Rock or Bust.
 Hard Times, est une chanson interprétée par Paramore issue de l'album After Laughter.

Homonymie de titre